Мануэль Сальвадор Охеда Армента (; ) — мексиканский актёр театра и кино, внёсший значительный вклад в развитие мексиканского кинематографа, свыше 291 ролей в кино и телесериалах.

Биография 
Родился 4 ноября 1940 года в Ла-Пасе. После окончания средней школы поступил в Мексиканский институт изящных искусств. Дебютировал в качестве театрального актёра, а в 1974 году и в качестве киноактёра, и с тех пор снялся в свыше 291 работах в кино и телесериалах.

Скончался 11 августа 2022 года в Мехико.

Фильмография

Теленовеллы 

 Mujeres de negro (2016) …. Lic. Moreno
 Yago (2016) …. Damián Madrigal
 Que te perdone Dios (2015) …. Melitón
 La gata (2014) …. Fernando de la Santa Cruz «El Silencioso»
 La tempestad (2013) …. Ernesto Contreras
 Que bonito amor (2012—2013) …. Vittoriano Trusco «El padrino» (Actuación Especial)
 Por ella soy Eva (2012) …. Eduardo Moreno Landeros
 Corazón salvaje (2009—2010) …. Fulgencio Berrón
 Alma de hierro (2009) …. Alfredo Camargo
 Verano de amor (2009) …. Clemente Matus
 Un gancho al corazón (2008—2009) …. Hilario Ochoa (Actuación Especial)
 Tormenta en el paraíso (2007—2008) …. Capitán Pablo Solís
 La fea más bella (2006—2007) …. Luis Lombardi (Actuación Especial)
 Alborada (2005—2006) …. Don Francisco Escobar
 Barrera de amor (2005) ….
 Misión S.O.S. (2004) …. Severiano Martínez
 Amarte es mi pecado (2004) …. Jacobo Guzmán
 Bajo la misma piel (2003) …. Rodrigo Leyva
 La otra (2002) …. Juan Pedro Portugal
 El manantial (2001—2002) …. Padre Salvador Valdés
 El precio de tu amor (2000—2001) …. Octavio Rangel
 Cuento de Navidad (1999—2000) (mini) …. Espíritu de las Navidades Pasadas
 Laberintos de pasión (1999—2000) …. Genaro Valencia
 Цыганская любовь (1999) …. Pedro Minelli, Conde de Minelli
 Desencuentro (1997—1998) …. Alfredo San Román
 No tengo madre (1997) …. Indalecio Madrazo
 La culpa (1996) …. Mariano Lagarde
 La paloma (1995) …. Ramiro López Yergo
 Bajo un mismo rostro (1995) …. Dr. Santillán
 El vuelo del águila (1994—1995) …. Don Porfirio Díaz
 Al filo de la muerte (1991—1992) …. Julio Araujo
 Un rostro en mi pasado (1990) …. Leonardo Sánchez
 Я покупаю эту женщину (1990) …. Santiago
 Новый рассвет (1988—1989) …. Samuel
 Tal como somos (1987—1988) …. Pablo
 Senda de gloria (1987) …. Emiliano Zapata
 Herencia maldita (1986) ….Rogelio Velarde
 De pura sangre (1985—1986) …. Carlos Meléndez
 La traición (1984) …. Pech Gutiérrez
 Amor ajeno (1983) …. Roberto Ballesteros
 Право на рождение (1981-82)…. Armando
 Por amor (1981)…. Ernesto
 Cancionera (1980)…. Héctor Raúl
 Parecido al amor (1979)…. Diego
 Santa (1978)…. Federico Gamboa

Многосезонные ситкомы 
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985—2007)
 Videoteatros: Vengan corriendo que les tengo un muerto (1993) Serie de Tv …. Inspector Cueto
 El Pantera (2007) …. Almedia
 Как говорится (2011-) …. Rodrigo
 Yago (2016) …. Damián Madrigal
 Mujeres de negro (2016)… Enríquez

Художественные фильмы 

 Un mexicano más (2010) …. El Cura
 Secretos de familia (2009) …. Guillermo Cetina (villano)
 Todos hemos pecado (2008) …. El Presidente Municipal
 Victorio (2008)
 Llamando a un ángel (2008) …. Gran Joel
 Una de balazos (2005) …. El «Señor»
 La moral en turno (2005)
 La banda de los ojetes (2005)
 La diosa del mar (2005)
 La daga del diablo (2005)
 Los más buscados 3 (2005)
 La hacienda del terror (2005)
 «El Clan» (2000) — Humberto Nava
 La ley de Herodes (1999)
 El cometa (1998)
 Los hijos del viento (1998)
 Fuera de la ley (1998) …. Abogado
 Asesino misterioso (1997) …. Javier
 Me llaman Mandrina  (1997)
 Operativo Camaleón (1997) …. Mayor Samperio
 El Güero Estrada (1997) …. Comandante Becerra
 Carga blanca (1997) …. Nicanor Esparragoza
 Loca academia de modelos (1996) …. Robot Hombre
 Perversión (1996)
 Reencuentros (1996) …. Sr. Emilio Valtierra
 Sangre de indio (1996)
 Salón México (1996) …. Lupe López
 Bajo la mirada de Dios  (1995)
 Ocho malditos (1995)
 El castrado (1995) …. Comandante Rojas
 Tiempo de muerte 2 (1995) …. Comandante
 Amorosos fantasmas (1994)
 Luces de la noche (1994)
 Las pasiones del poder (1994) …. Jorge Toledo
 En medio de la nada (1993)
 La señorita (1993)
 Amor que mata (1992)
 Hombre de blanco (1992) …. José
 Mi querido Tom  (1991) …. Evaristo
 Mí querido viejo (1991) …. Apolonio
 Octagon y Atlantis, la revancha (1991)
 Extensionista (1991) …. Severo
 El hijo de Lamberto Quintero (1990)
 Triste recuerdo (1990) …. Don Manuel Jiménez
 Un lugar en el sol (1989)
 Furia en la sangre (1988)
 Reto a la vida (1988)
 Los confines (1987)
 Muelle rojo (1987)
 Al filo de la ley: Misión rescate (1986)
 Luna caliente (1986)
 El Maleficio II (1986) …. Abel Romo
 La mujer policía (1986)
 On Wings of Eagles (1986)
 Naná (1985)
 Роман с камнем (1984)
 El corazón de la noche (1983)
 Los renglones torcidos de Dios (1983)
 Las apariencias engañan (1983)
 El caballito volador (1982)
 Un hombre llamado el diablo (1981)
 Noche de carnaval (1981)
 Green Ice (1981) …. Teniente Costas
 Fuego en el mar(1979)
 El infierno de todos tan temido (1979)
 La tía Alejandra (1979)
 Ora sí tenemos que ganar (1979)
 Eagle’s Wing(1979) …. Miguel
 Amor libre(1978)
 La leyenda de Rodrigo (1977)
 Naufragio (1977)
 Matinée (1977) …. Jorge
 El mar(1976)
 Las Poquianchis (1976) …. Tadeo
 La pasión según Berenice (1976) …. José
 El apando (1976) …. Polonio
 La casa del sur (1976) …. Livingstone
 El elegido (1975)
 Canoa (1975) …. Hombre del pueblo

Награды и премии

TVyNovelas

Califa de Oro

Ariel Awards

El Heraldo

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография 
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск

Лауреаты премии «Ариэль» за лучшую мужскую роль
Лауреаты премии Califa de Oro
Лауреаты премии El Heraldo
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)